Crestwood désigne :

Toponyme

États-Unis 
 Crestwood Hills, à Los Angeles
 Crestwood (Illinois)
 Crestwood (Kentucky)
 Crestwood (Missouri)
 Crestwood Village dans le New Jersey
 Crestwood (Yonkers), un quartier de Yonkers
 Crestwood (Oak Cliff), un quartier de Dallas
 Crestwood (Houston)
 Crestwood (Washington), un quartier de Washington, D.C.

En Australie 

 Crestwood Estate
 Crestwood (Nouvelle Galles du Sud)

Au Canada 

 Crestwood, un quartier de Edmonton.